Шлюмберже́ () — французская фамилия и название.

Фамилия 
 Шлюмберже, Даниэль (1904—1972) — французский археолог, специалист по Древнему Ближнему Востоку.
 Шлюмберже, Жан (1877—1968) — французский писатель и поэт, журналист.
 Шлюмберже, Жан Мишель (1907—1987) — французский ювелир, работавший в фирме «Тиффани», брат Даниэля Шлюмберже.
 Шлюмберже, Конрад (1878—1936) — французский геофизик и предприниматель.
 Шлюмберже, Леон-Гюстав (1844—1929) — французский историк, археолог, крупный специалист в области нумизматики и византийской сфрагистики.
 Шлюмберже, Марсель (1884—1953) — французский геофизик и предприниматель, брат Конрада Шлюмберже.
 Шлюмберже, Шарль (1825—1905) — французский палеонтолог.

Компании 
 Schlumberger — нефтесервисная компания, основанная братьями Конрадом и Марселем Шлюмберже в 1929 году.
  — производитель игристых вин из Австрии; компания основана в 1842 году.
 Domaines Schlumberger — производитель белых вин из Эльзаса (Франция); существует с 1810 года.
 Michel-Schlumberger — производитель красных вин из  (Калифорния, США); существует с 1979 года.